

Codici 
 JNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Januária (Brasile)

Sigle
 JNA, sigla locale dell'Armata popolare jugoslava.